Hosszúhegy: szlovákiai település
Hosszúhegy: táj Hajós és Érsekhalma határában - itt működött a korábbi Hosszúhegyi Állami Gazdaság, illetve Hosszúhegyi Mezőgazdasági Kombinát - mai utódja az ELMA (Első Magyar Gyümölcsfeldolgozó és Gyümölcslégyártó Zrt.)
Hosszú-hegy: hegy a Pilisben Pilisszentkereszt és Pilisszántó között